Willer József (1884–1972) köztisztviselő, politikus (Romániában), lapszerkesztő, muzsikus
 Willer József (?) szakfordító, szótárszerkesztő